Alojzov bezeichnet

Alojzov, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
Alojzov, Ortslage von Branná, Okres Šumperk, Tschechien
Alojzov, Ortslage von Bohdíkov, Okres Šumperk, Tschechien